Vereș (< ) se poate referi la:

 Pârâul lui Vereș, curs de apă, afluent al râului Valea Roșie. 

 Carol Vereș (1926-2017) sportiv canotor român, medaliat la CM și la Campionatele Europene de canotaj.
 Florian Vereș (1871-1971) membru al Gărzii Naționale din comuna Beznea, Bihor și delegat al comunei la Actul Unirii.
 Nicolae Vereș (1924-1988) demnitar comunist român de origine maghiară, membru de Partid din 1946.
 Romulus Vereș (1929-1993) mecanic de locomotivă român, cunoscut ca un criminal în serie sub numele omul cu ciocanul.
 Szilárd Vereș (n. 1996) fotbalist român de etnie maghiară, care joacă ca mijlocaș pentru CS Mioveni.

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești